Maio steht für:

 Maio, Kap Verde
 Maio (Guinea-Bissau), eine Insel des Bissagos-Archipels

Personen:
 Maio I. Orsini († um 1238), Pfalzgraf von Kefalonia Maio I. Orsini
 Maio II. Orsini († um 1260), Pfalzgraf von Kefalonia Maio II. Orsini
 Giovanni Maio (* 1964), italienisch-deutscher Mediziner und Philosoph
 Giuseppe Maio (* 1970), italienischer Autor und Regisseur deutschsprachiger Hörspiele und Radio-Features
 Julien Maio (* 1994), französischer Badmintonspieler
 Sebastien De Maio (* 1987), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Luigi Di Maio (* 1986), italienischer Politiker
 Maillot
 Majo
 Mayaud
 Mayo